Bignicourt est un toponyme et patronyme pouvant désigner:

Toponyme
 Bignicourt, commune française des Ardennes
 Bignicourt-sur-Marne, commune française de la Marne
 Bignicourt-sur-Saulx, commune française de la Marne

Patronyme
Simon Bignicourt, 1709-1775, philosophe français.
 Arthur Barbat de Bignicourt (1824-1888), écrivain et historien français.

Homonymie de toponyme